Campigotto ima više značenja:
 Campigotto, Padova
 Campigotto, Venezia